Саутмонт има више значења:
 Саутмонт (Северна Каролина)
 Саутмонт (Пенсилванија)